Osoby o tym nazwisku:
 Henryk Budziński – polski wioślarz
 Krzysztof Budziński – polski działacz harcerski
 Marcin Budziński – polski piłkarz
 Tadeusz Budziński – polski fotograf

Inne:
 Przywilej budziński – przywilej nadany polskiej szlachcie